Herman Hultgren, född 25 juni 1980 i Dala-Järna, är en svensk tidigare ishockeyspelare. Hans moderklubb är Björbo IF från Gagnefs kommun i Dalarna. Säsongen 1998/1999 fick han chansen att spela för Brynäs A-lag i Elitserien. och där blev han kvar ytterligare två säsonger innan han gick vidare till Allsvenskan där han spelade för Rögle BK, Nyköping Hockey, Leksands IF och Nybro Vikings. Hultgren avslutade sin karriär i det danska laget Esbjerg Energy säsongen 2009/10.

Klubbkarriär

Referenser 
 

Födda 1980
Levande personer
Män
Personer från Järna socken
Spelare i Brynäs IF
Spelare i Esbjerg Energy
Spelare i Kalamazoo Wings (2000–2007)
Spelare i Leksands IF
Spelare i Nybro Vikings
Spelare i Nyköpings Hockey
Spelare i Rögle BK
Spelare i Stjernen Hockey
Spelare i Sundsvall Hockey
Spelare i Tierps HK
Svenska ishockeyspelare